

Films 
 The Forest, film d'horreur canado-américain de Darren Lynn Bousman sorti en 2012.
 The Forest, film d'horreur américain de Jason Zada sorti en 2016.

Jeu vidéo 
 The Forest, jeu vidéo produit par Endnight Games et sorti en 2018.